Gail puede referirse a:

 Gail, personaje ficticio de Sin City;
 Luis Miguel Gail, futbolista español;
 Gail, localidad de Texas, Estados Unidos.